Курции — один из древнейших патрицианских римских родов.
 Марк Курций — мифический молодой римлянин, принёсший себя в жертву подземным богам.
 Курций — большой древний ударный кратер в южной материковой части видимой стороны Луны.
Курций, Андрей Петрович (1884—1959) — российский, латвийский и советский прозаик, поэт, переводчик, литературный критик, теоретик искусства.